Щецинский трамвай — система трамвайного движения в Щецине. Второй по распространённости вид транспорта в городе после автобусов. Регулярное движение трамвая открылось 23 августа 1879 года. На март 2021 года действует 13 конечных станций и 12 маршрутов, которые обслуживаются два депо: Голенцин и Погодно. Длина линий составляет 118 км, длина путей составляет 64 км. Трамвайная система Щецина обслуживается и управляется обществом с ограниченной ответственностью «Tramwaje Szczecińskie».

Маршруты

Трамвайные депо

Существующие 
Трамвайное депо Голенцин

 Адрес: улица Вишеслава, 18
 Линейный подвижной состав: Konstal 105Ng/2015, Protram 105N2k/2000/D, Tatra T6A2D, Moderus Alfa HF09, Moderus Alfa HF10AC

 Маршруты: 3, 5, 6, 7, 11, 12.

Трамвайное депо Погодно

 Адрес: проспект Польской армии, 200
 Линейный подвижной состав: Tatra KT4Dt, Tatra T6A2D, Pesa Swing 120NaS, Pesa Swing 120NaS2, Moderus Beta MF15AC, Moderus Beta MF25AC, Moderus Beta MF29AC BD

 Маршруты:  1,  2,  3,  4,  5,  7,  8,  9,  10, 12.

Подвижной состав 
По состоянию на февраль 2021 года трамвайная система Щецина обслуживается следующими моделями трамвайных вагонов:

 1 – депо Погодно, 2 – депо Голенцин

Ссылки 
 Фотогалерея и база данных на сайте СТТС
 Портал милосникув городской коммуникации Щецина

Примечания 

Трамвайные системы Польши
Общественный транспорт Щецина‎